Парламентарните избори в Османската империя ( или III. Meclis-i Mebusan) в 1908 година формират Долната камера на Третия османски парламент, работил от 17 декември 1908 година до 18 януари 1912 година.

Предистория 
Младотурската революция от 23 юли 1908 година слага край на режима на Абдул Хамид II и възстановява Османската конституция от 1876 година и така започва Вторият конституционен период. Вторият османски парламент от 1878 година е свикан наново и живите депутати приемат един единствен акт, с който парламентът формално се разпуска и свиква нови избори. Това са първите избори в страната, в които участват политически партии. Изборите са проведени на два тура през ноември и декември 1908 година за всички 288 места за Камерата на депутатите - долната избираема камара на Парламента. На първия тур гласоподавателите - само мъже - избират електори - по един на първите 750 гласоподаватели в избирателен район, а след това по един на всеки допълнителни 500 гласоподаватели. На втория тур електорите избират депутатите в Камерата на депутатите.

На 17 декември 1908 година се открива първото заседание. Избрани са депутати от Комитета за единство и напредък и Либералния съюз. Националният състав е 142 турци, 60 араби, 25 албанци, 23 гърци, 12 арменци, 5 евреи, 4 българи, 3 сърби и 1 влах. Управляващият Комитет за единство и напредък има подкрепата на 60 депутати.

След неуспешния опит за Контрапреврат на Абдул Хамид II и свалянето на султана, през май 1909 година правомощията на султана са стеснени за сметка на тези на парламента. През 1911 г. се провеждат междинни избори, които засягат един-единствен депутат, но имат големи политически последствия.

Депутати

Източници 
 Meşrutiyet ve Cumhuriyet mebusları - Hakan Yılmaz (Boğaziçi Üniversitesi)
 Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, Cilt: I, Devre: I, İçtima Senesi: I, TBMM Basımevi, Ankara, 1982.

Бележки 

Политика на Османската империя